Rataje ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Gemeinde im Okres Benešov, siehe Rataje u Vlašimi
 Gemeinde im Okres Tábor, siehe Rataje u Bechyně
 Gemeinde im Okres Kroměříž, siehe Rataje u Kroměříže
 Rataje nad Sázavou, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Rataje, Ortsteil von Těšetice, Okres Olomouc

Rataje ist der Name eines Ortsteils von Wołów in Polen (bis 1945 deutscher Name Rathau)